Cerbère – miejscowość we Francji
 Cerbère – francuska armata przeciwlotnicza
 Cerbere (Naberius) – demon